Jean Moreau, docteur en théologie, chanoine de l'église du Mans au  ;
 Jean Moreau (v. 1552-1617), chanoine de Cornouaille et auteur de Mémoires du chanoine Jean Moreau sur les guerres de la ligue en Bretagne ;
 Jean Moreau (1742-1811), député à la Convention ;
Jean Victor Marie Moreau (1763 - 1813), général français.
 Jean Moreau (1801-1889), homme politique français ;
 Jean Moreau (1888-1972), ministre français ;
 Jean Moreau de Séchelles (1690-1761), haut fonctionnaire et homme politique français.